Geografia do Brasil
Cachoeira da Fumaça (Bahia) — cachoeira localizada entre os municípios de Lençóis e Palmeiras, no estado da Bahia
Cachoeira da Fumaça (Carrancas) — cachoeira do município de Carrancas, no estado de Minas Gerais
Cachoeira da Fumaça (Espírito Santo) — cachoeira localizada entre os municípios de Alegre e Ibitirama, no estado da Bahia
Cachoeira da Fumaça (Rio de Janeiro) — cachoeira localizada no distrito de Fumaça, no município de Resende, estado do Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos